Henry Morgenthau puede ser:
 Henry Morgenthau, diplomático estadounidense;
 Henry Morgenthau, político estadounidense, hijo del anterior.